La Première Chaîne peut faire référence à

Chaînes de télévision :
 la Première chaîne de la RTF (1963-1964)
 la Première chaîne de l'ORTF (1964-1974)
 TF1 (depuis 1975).
 la Première Chaîne en Géorgie

Stations radiophoniques :
 Première Chaîne, de Radio-Canada

Voir aussi